Madagaskar, otok i država u Africi
 Madagaskar (2005), animirani film